ИААФ Дијамантска лига 2014. је пета сезона Дијамантске лиге од 14 једнодневних атлетских митинга.

Сезона је почела 9. маја у Дохи, а завршила се 5. септембра у Бриселу.

Календар такмичења

Резултати

Мушкарци

Трчања

Скокови и бацања

Жене

Трчања

Скокови и бацања

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Дијамантске лиге

ИААФ Дијамантска лига
Атлетска такмичења